Ryków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Ryków, village de la voïvodie de Mazovie
 Ryków, village de la voïvodie de Łódź